«SOS Матросу» — десятый студийный альбом российской рок-группы «Мумий Тролль». Впервые был представлен на сервисе Яндекс.Музыка 20 августа 2013 года. Поступил в продажу 26 августа 2013 года. Является юбилейным для группы, которой в год выпуска альбома исполнилось 30 лет.

Об альбоме 
Диск был записан группой в ходе кругосветного путешествия на парусном судне «Седов». Альбом посвящён русскому року и родному городу группы. Первая песня «Акулы или Паука» была представлена в июне 2012 года в программе «Вечерний Ургант». Вторая песня «Кажется» была представлена в декабре 2012 года в той же передаче. Несмотря на популярность среди фанатов группы, трек не вошёл в альбом.

В марте 2013 года была представлена песня «Четвёртый Троллейбус», на неё был снят клип, в котором приняли участие жители Владивостока. Песня посвящена рок-группам этого города. Также песня была представлена в «Чартовой дюжине», где несколько недель была в лидерах.

В конце мая 2013 года был выпущен клип на песню «Акулы или Паука», снятый в лучших традициях группы. Так же песня представлена в хит-параде «Чартова дюжина».

В июле 2013 года была представлена песня «SOS Матросу» и клип на неё. Клип был представлен в качестве отчёта за кругосветное путешествие.

В июле 2013 на закрытие Универсиады в Казани была представлена новая песня «Малёк».

За неделю до релиза альбома был представлен клип на песню «Брат Три», который является первой частью проекта с современной китайской художницей Лу Ян. «Брат Три» также попал в «Чартову дюжину».

В декабре состоялась премьера клипа «Десерты».

Также альбом вышел в инновационном формате 3plet , в виде отдельного приложения для ios и android.

Список композиций 
 «SOS Матросу» — 5:18
 «Брат Три» — 4:37
 «Федорино горе» — 5:08
 «Четвёртый троллейбус» — 3:53
 «Десерты» — 2:53
 «Космический десантник» — 5:21
 «Акулы или паука» — 3:39
 «Колыма» — 7:20
 «Малёк» — 5:13
 «Странные игры» — 3:33

Участники записи 
Мумий Тролль
 Илья Лагутенко — вокал, клавишные, гитара, музыка, слова
 Юрий Цалер — гитары, клавишные, бас-гитара, контрабас, баритон-гитара, рояль
 Евгений Звиденный — бас-гитара, клавишные
 Олег Пунгин — ударные, перкуссия, программирование, клавишные

Примечания 

Альбомы группы «Мумий Тролль»
Альбомы России